Блонден () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Блонден, Антуан (1922—1991) — французский писатель, литературный критик и спортивный журналист.
 Блонден, Ивани (род. 1990) — канадская конькобежка, чемпионка мира в масс-старте.
 Блонден, Пьер Эдуар (1874—1943) — канадский политик.
 Блонден, Шарль (Жан-Франсуа Гравеле; 1824—1897) — французский канатоходец.
 Мермийо-Блонден, Тома (род. 1984) — французский горнолыжник, участник двух зимних Олимпийских игр.

См. также 
 Блонд
 Блонди
 Блондо